Timann ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Timann (1848–1931), deutscher Sanitätsoffizier, Generalarzt der Preußischen Armee
 Johann Timann (1500–1557), evangelischer Theologe und Reformator